Mahmoud Salem (voetballer), Egyptisch verdedigend voetballer tijdens de Olympische Spelen van 1928
Mahmoud Salem (schrijver) (1931-2013), Egyptisch kinderboekenschrijver
Mahmoud Salem (activist) (The Sandmonkey) (1981), Egyptisch activist, blogger en columnist